Sebastián Lerdo de Tejada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruz, ort, Tihuatlán, 
 Sebastián Lerdo de Tejada, Durango, ort, 
 Sebastián Lerdo de Tejada, Delstaten Mexiko, ort, Toluca de Lerdo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar